Губский — русская и украинская фамилия. Женская форма — Губская. Известные носители:
 Губский, Александр Владимирович (род. 1969) — российский журналист.
 Губский, Богдан Владимирович (род. 1963) — украинский бизнесмен и политик, народный депутат.
 Губский, Игорь Иванович (1954—2022) — советский художник.
 Губский, Михаил Фёдорович (1850—1901) — русский юрист, один из проводивших судебную реформу.
 Губский, Николай Васильевич (род. 1954) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Губский, Фёдор Алексеевич (1823—1878) — генерал-майор, герой Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

См. также 
 Губское